AMD Dragon — платформа, предназначенная для геймеров, и спроектированная для использования с семейством процессоров AMD Phenom II X4. Целью платформы было предложить игрокам мощную игровую систему.

Презентация 
Несмотря на то что материнские платы, удовлетворяющие спецификациям AMD Dragon (а точнее, требованиям Phenom II), начали выходить в конце 2008-го, платформа была представлена в рамках январской выставки CES 2009 в Лас-Вегасе. Продвижение платформы происходило под девизом «Fusing technology with strength» (Объединяя технологию с силой). Новая платформа рассматривалась как замены предыдущей AMD Spider.

Технические характеристики 

Первые версии предлагались на основе материнских плат с разъёмом AM2+ и поддержкой памяти стандарта DDR2, но затем произошёл постепенный переход на материнские платы (и процессоры) с сокетом AM3 и поддержкой памяти стандарта DDR3, этот сокет и стал основным типом сокета для платформы Dragon.

Спецификациям платформы удовлетворяет система, состоящая из процессора Phenom II X4, материнской платы с чипсетом 700-й серии, графической картой серии ATI Radeon HD 4800.

Также специально к анонсу платформы были приурочены выпуски новых версий различных технологий: Cool’n’Quiet 3.0, AMD OverDrive 3.0, Smart Fetch, AMD Virtualization Technology и другие.

На основе этой платформы многие крупные поставщики предложили свои продукты, среди них: Dell, HP, Alienware и другие. Некоторые производители корпусов даже предлагали свою продукцию, рассчитанную на использование с платформой AMD Dragon.

Достоинства 
Обладая процессорами с 6 мегабайтами кэш-памяти 3-го уровня (L3) (у предыдущего поколения — 2 Мб) и поддерживая последние модели памяти стандарта DDR3, платформа Dragon по утверждению AMD позволит достичь 20%-ного прироста по сравнению с предыдущими платформами. И первые тесты действительно подтвердили, что платформа на фоне конкурентов выглядит довольно привлекательно, конкурируя с продуктами Intel за счёт более низкой цены. То есть, за несколько меньшие деньги покупатель получал достаточно продвинутую игровую систему, выигрывая в некоторых приложениях с точки зрения такого параметра, как производительность/цена; в других же приложениях отставание было значительно больше разницы в цене. 

Благодаря тому, что процессоры AMD Phenom II X4 используют ту же инфраструктуру, что и предыдущее поколение процессоров AMD Phenom X4, а именно 940-контактный процессорный разъём micro Pin Grid Array (microPGA) Socket AM2+, можно было легко произвести апгрейд уже имеющийся системы (достаточно лишь обновить BIOS).

Недостатки 
Предложенные компанией Intel процессоры серии Core i7 обладали более высокой производительностью по сравнению с Phenom II X4, за счёт чего можно было собирать ещё более производительные системы. Также, в новых процессорах Phenom II X4 не была кардинально улучшена работа с операциями с плавающей точкой (FPU), а также некоторые блоки (например, ALU) по производительности мало чем отличались от предыдущего поколения. В результате этого, многие синтетические тесты платформа проигрывала не только конкурирующим процессорам, но даже и процессорам Intel предыдущего поколения.

Также стоит отметить, что в то время как Core i7 уже перешли на DDR3-память, Dragon все ещё ориентировалась на DDR2 (переход на DDR3 состоялся позднее), что также сыграло свою роль в плане производительности.

Фактически существование платформы было лишено смысла, поскольку она не могла конкурировать с рядовыми платформами от Intel, чьи продукты и выбирались теми, кому действительно нужна высокая производительность. Как следствие, никакого распространения за пределами выставок и презентаций бренд не получил. Осознав, что ни Dragon, ни предыдущая платформа Spider не оказалась конкурентоспособной, AMD отказалась от амбиций позиционировать свои продукты как высокопроизводительные и прекратила продвижение соответствующих платформ.

Дальнейшее развитие 
В сентябре 2009 появилась информация о дальнейшем развитии платформы. Платформу AMD Dragon в 2010 году должна сменить другая платформа, получившая название AMD Leo. Новая платформа также будет основываться на AMD Phenom II X4 и соответствующих материнских платах, но здесь важным отличием является то, что платформа будет поддерживать исключительно DDR3-память (то есть поддержки DDR2 как в случае с AMD Dragon не будет). Также предполагается переход на видеокарты с поддержкой DirectX 11 (в отличие от DirectX 10.1 у Dragon). В качестве чипсетов предполагается использовать чипсеты 800-й серии. Предположительно, функции северного моста будет выполнять AMD 890GX/FX, а функции южного моста — обновлённый микрочип SB850.

Дополнительные источники 
 AMD Dragon — New Platform for Gamers (новость о презентации на шведском языке)
 Веб-сайт AMD Dragon 
 AMD Leo — платформа нового поколения для мощных ПК (новость на сайте 3dnews.ru)
 Платформа AMD Dragon: дебют процессоров Phenom II X4 (обзорная статья на сайте 3dnews.ru)

ATI Technologies
Платформы AMD